A besúgó (1935), John Ford filmje
A besúgó (1982), Bob Swaim filmje
A besúgó (1997), Jim McBride filmje
A besúgó (2022), magyar televíziós sorozat